Le sigle UJFP peut signifier :
 Union des jeunes filles patriotes, une organisation communiste participant, pendant la Seconde Guerre mondiale, au Front national.
 Union juive française pour la paix, une organisation juive laïque, s'opposant à l'occupation des Territoires palestiniens, et luttant pour la reconnaissance du droit du peuple palestinien à un État.